George Platt Brett ist der Name folgender Personen:

*George Platt Brett Sr. (1859–1936), britisch-amerikanischer Verleger
George Platt Brett Jr. (1893–1984), britisch-amerikanischer Verleger